ABS ou Abs peut faire référence à :

Code 
ABS est un code qui signifie :
  ;
 Acrylonitrile butadiène styrène, selon la norme ISO 1043 (voir la liste des codes des polymères) ;
  ;
 Valeur absolue d'un nombre, une fonction de certains langages informatiques ou sur une touche de clavier de calculatrice scientifique.

Patronyme 

 Hermann Josef Abs (1901-1994), président de la Deutsche Bank après la Seconde Guerre mondiale.

Sigle 
ABS est un sigle ou une abréviation qui peut faire référence à :
 Groupe ABS (Asphalte, Béton, Sol), une entreprise de génie-conseil québécoise ;
 Abus de biens sociaux, en droit pénal français, un délit  ;
 ABS Television, chaîne de télévision généraliste publique d'Antigua-et-Barbuda ;
 Acrylonitrile butadiène styrène, un polymère thermoplastique, selon la liste des codes des polymères ; 
 Ahmadu Bello Stadium, (en français : stade Ahmadu-Bello), un stade polyvalent situé à Kaduna au Nigéria. 
 Amal Bou Saâda, un club de football algérien fondé en 1941 ;
 American Bureau of Shipping, une société de classification ;
 The American Business School of Paris, une école de commerce ; 
 Analyse des besoins sociaux ;
 Antiblockiersystem,( en français : système anti-blocage des roues), d’un véhicule, entrant en action pendant un freinage important ;
 Asset-backed security, (en français: titre adossé à des actifs), un type de produit financier dont les flux sont liés aux flux engendrés par un actif ou un portefeuille d'actifs ;
 Australian Bureau of Statistics, (en français : Bureau australien des statistiques) ;
 Autres biens et services, séparés des immobilisations par le Plan comptable général français ;
 Aux bons soins de, dans les règles de la correspondance, l'intermédiaire par lequel la lettre sera remise au destinataire.

Code
Sigle de 3 caractères
